Андре́й Алекса́ндрович Васи́льев (27 июня 1962, Ленинград) — советский гребец, серебряный призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта СССР (1985).

Карьера 
На Олимпиаде в Сеуле Андрей в составе восьмёрки выиграл серебряную медаль. Тренировался у Эдуарда Лина.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) СССР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Чемпионы мира по академической гребле
Заслуженные мастера спорта СССР